Семп-Шажи́нський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Міколай Семп-Шажинський — польський поет, представник романтизму у польській літературі XVI століття. Брат Якуба Семп-Шажинського.
 Якуб Семп-Шажинський — власник частини с. Зимна Вода та Рудна наприкінці XVI-початку XVII століть. У 1625 році у Зимній Воді єзуїтами, на гроші, записані в тестаменті Якуба Семп-Шажинського, збудовано костел Святої Катерини. Брат Міколая Семп-Шажинського.